Гре́гори «Грег» Сти́мсма (; род. 29 сентября 1985 года в Рэндольфе, штат Висконсин, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс». Играет на позиции центрового. В 2008 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одной из команд.

Школа 
Стимсма выступал за школьную команду «Рэндольф Рокетс», в составе которой трижды побеждал в своём дивизионе. В свой последний год в школе Стимсма был на 37-м месте в рейтинге перспективных школьников, опережая таких игроков, как Эл Хорфорд, Рой Хибберт, Джефф Грин и Джоаким Ноа.

Колледж 
Стимсма отыграл 4 сезона за Висконсинский университет в Мадисоне. В январе 2006 года Грег был отлучён от команды за академическую неуспеваемость, после этого у Стимсмы была диагностирована депрессия.

НБА 
19 декабря 2011 года Стимсма подписал контракт с «Бостон Селтикс». Его дебютная игра состоялась 28 декабря 2011 года, он вышел на паркет против «Нью-Орлеан Хорнетс». Стимсма поставил 6 блок-шотов, что стало рекордом для дебютного матча среди всех игроков «Селтикс».

21 июля 2012 года игрок подписал предложение клуба «Миннесота Тимбервулвз». С этого момента у «Селтикс» было три дня на то, чтобы предложить ему новый контракт, однако клуб не стал этого делать, а сам Стимсма на правах ограниченного свободного агента перешёл в «Миннесоту». Официальной датой заключения контракта стало 2 августа 2012 года.

10 июля 2013 года Стимсма заключил контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки сборной США по баскетболу